Завод «Красный Май» — одно из старейших в России предприятий по производству стеклянных изделий ручной выдувки. Был расположен в посёлке Красномайский Вышневолоцкого района. Год основания завода — 1859.

История 

В 1859 году на берегу реки Шлины за Вышним Волочком титулярным советником В. Ф. Самариным был основан химический завод. 

Завод выпускал нашатырный спирт, спиртные напитки, медный купорос, лампадное масло.

В 1873 году производство было продано вышневолоцкому купцу второй гильдии А. В. Болотину. Была построена первая стекольная печь. Сперва рабочие выдували из бесцветного стекла простую аптекарскую и бакалейную посуду. Болотину удалось пригласить мастера Василия Векшина, который наладил выпуск конкурентоспособной стекольной продукции высокого уровня — керосиновых ламп, ваз, графинов из окрашенного стекла. Кроме того, на заводе стали применять технику двух- и трёхслойного стекла. А так же использовать в росписи стекла золото, эмаль, люстровое покрытие и силикатные краски.  

В 1882 году А. В. Болотин был награждён «За хорошее качество окрашенной стекломассы, криолитовую массу (молочное, непрозрачное стекло) для предметов освещения, большой выбор предметов и умеренность цен».  

Завод стал специализироваться на выпуске стеклянных керосиновых ламп. К концу XIX века металлические либо фарфоровые лампы были дополнены абажурами из стекла. По данным 1910 года за год выпускалось около 4 миллиона ламповых стекол, 500 тысяч штук больших и 600 тысяч малых ламп (ручников и резервуаров), до 130 тысяч стеклянных абажуров.

Продукция завода получала золотые и серебряные призы на российских художественно-промышленных выставках в Москве, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. В частности, в 1882 и 1886 годах на выставке в Нижнем Новгороде предприятие завоеволо 2 золотые медали. 

Фирменные магазины были открыты в Москве и Санкт-Петербурге, часть продукции шла на экспорт в Персию и Османскую империю.

Советский период 
 
В 1920 году завод был национализирован.
С 1920-х годов на заводе начали выпуск продукции с использованием пресса — была создана специальная металлическая форма с уже нанесённым рисунком. Процесс штамповки занимал несколько минут, изделия стали массово доступными.

В межвоенный период завод специализировался на выпуске промышленного стекла: светофорные линзы, аккумуляторные сосуды, ламповое стекло.

В 1964–1982 годах завод прошёл реконструкцию и стал выпускать сортовую посуду (стаканы, фужеры, рюмки, вазы и др.), а также электростекло для бытовых и промышленных светильников, строительное стекло (узорчатое и армированное). Одним из первых в стране завод освоил производствво изделий из сульфидно-цинкового стекла. Изделия завода экспонировались на выставках в ФРГ, США, Франции и других странах.

Кремлёвские звёзды 

По окончании Великой Отечественной войны завод получил государственный заказ на изготовление слоёных стеклянных листов для пяти звёзд главных башен московского Кремля: Спасской, Никольской, Троицкой и Боровицкой и Водовзводной. 

Первый подобный заказ был получен заводом ещё в 1944 году, а рецепт многослойного стекла разрабатывался мастерами полтора года. Сперва они соединяли белое и рубиновое стёкла, но продукт трескался. Потом эти стёкла пытались соединить с прозрачным. Финальный вариант вышел четырёхслойным: рубиновое, белое и два прозрачных стекла. Процесс был длительным и кропотливым — мастера учитывали коэффициент расширения каждого слоя, масса стекла так же была выверена математическими расчётами.

Проблемой послевоенного восстановления стекла кремлёвских звёзд занимался Николай Шпигов, он изобрёл трёхслойную технологию, в котором помимо рубинового и молочного был ещё хрустальный слой, его задача была не дать разрушиться рубиновому, если молочный растрескался, и наоборот. Согласно его рецепту, стеклодув создавал большую рубиновую колбу, ещё горячая она обволакивалась расплавленным хрусталём, а затем — молочным стеклом. Полученная форма разрезалась и выправлялась в стеклянные листы выпуклой формы, что делало звёзды более нарядными. На остекление каждой звезды пошло около 100 м³ стекла. На изготовление стекла для каждой звезды было израсходовано 32 тонны высококачественного люберецкого песка, 3 тонны цинковых муфельных белил, 16 тонн кальцинированной соды, 1,5 тонны борной кислоты и 1,5 тонны калиевой селитры.

Обновлённые звёзды зажглись в начале 1946 года.

Второй раз рубиновое стекло для реставрации кремлёвских звёзд варили на заводе в 1974 году.

Примечания

Литература 
 

Предприятия, основанные в 1859 году
Исторические предприятия России
Предприятия стекольной промышленности Российской империи
Предприятия стекольной промышленности СССР
Производители стекла России
Предприятия Тверской области
Предприятия, закрытые в 2002 году